Pseudoips argyrozona är en fjärilsart som beskrevs av Richardson 1952. Pseudoips argyrozona ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
argyrozona